Sint-Martinusbasiliek (Halle),
 Sint-Martinusbasiliek (Venlo),
 Sint-Martinusbasiliek (Luik),
 Sint-Martinusbasiliek (Ainay) (Frankrijk),
 Sint-Martinusbasiliek (Aime-la-Plagne) (Frankrijk),
 Sint-Martinusbasiliek (Tours) (Frankrijk),
 Sint-Martinusbasiliek (Bingen) (Duitsland),
 Sint-Martinusbasiliek (Magenta) (Italië),
 Sint-Martinusbasiliek (Mondoñedo) (Spanje).

Zie ook 
 Sint-Martinuskerk
 Sint-Maartenskathedraal